Sam Hill – reżyser.
 Sam Hill – zawodowy kolarz górski.

 Sam Hill – co do groma/diabła? (eufemizm zwrotu: What in the hell?)